Peter Šťastný, slovaški hokejist, * 18. september 1956, Bratislava, Slovaška.

Šťastný je bil dolgoletni igralec kluba HC Slovan Bratislava, od sezone 1980 pa je igral v ligi NHL za klube Quebec Nordiques, New Jersey Devils in St. Louis Blues, kjer se je po sezoni 1995 upokojil. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih medalj, ter enih olimpijskih igrah. Igral je tudi za kanadsko in slovaško reprezentanco, za katero je tudi nastopil na olimpijskih igrah.

Tudi njegova brata Marián in Anton sta bila hokejista, skupaj so igrali za kluba HC Slovan Bratislava in Quebec Nordiques. Hokejista pa sta tudi njegova sinova, Yan in Paul, ki igrata v ligi NHL.

Leta 1980 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta.

Pregled kariere 

|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 75
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 75
|
|
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
| 32
| 19
| 9
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 9
| 8
| 4
| 12
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
| 44
| 25
| 27
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 42
| 29
| 24
| 53
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 39
| 32
| 23
| 55
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 41
| 26
| 26
| 52
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 7
| 7
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 80/81
|
| 77
| 39
| 70
| 109
|
| 37
|
| 5
| 2
| 8
| 10
|
| 7
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 81/82
|
| 80
| 46
| 93
| 139
|
| 91
|
| 12
| 7
| 11
| 18
|
| 10
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 82/83
|
| 75
| 47
| 77
| 124
|
| 78
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 83/84
|
| 80
| 46
| 73
| 119
|
| 73
|
| 9
| 2
| 7
| 9
|
| 31
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 84/85
|
| 75
| 32
| 68
| 100
|
| 95
|
| 18
| 4
| 19
| 23
|
| 24
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 85/86
|
| 76
| 41
| 81
| 122
|
| 60
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 86/87
|
| 64
| 24
| 53
| 77
|
| 43
|
| 13
| 6
| 9
| 15
|
| 12
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 87/88
|
| 76
| 46
| 65
| 111
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 88/89
|
| 72
| 35
| 50
| 85
|
| 117
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 89/90
|
| 62
| 24
| 38
| 62
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 12
| 5
| 6
| 11
|
| 16
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 90/91
|
| 77
| 18
| 42
| 60
|
| 53
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 66
| 24
| 38
| 62
|
| 42
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 19
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 62
| 17
| 23
| 40
|
| 22
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| HC Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 93/94
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
|
| 17
| 5
| 11
| 16
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 6
| 8
| 8
| 16
| +17
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1258
| bgcolor="#7FFF00" |628
| bgcolor="#7FFF00" |947
| bgcolor="#7FFF00" |1575
| bgcolor="#7FFF00" |+17
| bgcolor="#7FFF00" |965
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |93
| bgcolor="#7FFF00" |33
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |105
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |125
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Kanadski hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti St. Louis Blues
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Evroposlanci iz Slovaške
Naturalizirani državljani Kanade